Transport: Hamburger Verkehrsverbund, federació d'operadors de transport públic a Hamburg (Alemanya)
 Esport: HVV Den Haag, equip de futbol a la Haia (Països Baixos)
 Lingüística hvv, codi d'una llengua ameríndia septentrional vegeu llista de codis SIL o llista de codis ISO 639-3